Norrön kan syfta på följande:
Norrön, synonym till forn­västnordisk

Geografi

Finland 

 Norrön, en by på Bergö, Malax, Österbotten, 
 Norrön, Kimitoön, Åboland,

Åland 

 Norrön (Jurmo, Brändö, Åland), 
 Norrön, del av Lappo, Brändö kommun, Åland, 
 Norrön, del av Vårdö, Åland,

Se även
Norrö

Robotskapade Finlandförgreningar